Unter dem Namen Diora sind folgende Personen und Gegenstände bekannt:

 Diora (Bischof) († 781/785), Bischof von Rochester
 Diora (Mali), Stadt in Mali